Вэркыкикэ — название рек в ЯНАО России:

Вэркыкикэ (верхний приток Тольки)
Вэркыкикэ (нижний приток Тольки)
Вэркыкикэ (приток Кэтыльоккы)
Вэркыкикэ (приток Нёримтели-Чатылькы)